Franciaország
Charbonnières, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Charbonnières, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Charbonnières-les-Bains, település Franciaországban, Métropole de Lyon különleges státuszú nagyvárosban
Charbonnières-les-Vieilles, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Charbonnières-les-Varennes, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Charbonnières-les-Sapins, település Franciaországban, Doubs megyében